Тип 67 — единый пулемёт производства китайской компании Norinco.

История 
Пулемёт создавался для НОАК как более лёгкая замена Тип 53 (СГ-43) и Тип 57 (СГМ), которые выпускались в КНР по советской лицензии.

Конструкция 
Использует спусковой механизм от пулемёта ДП, быстросьёмный ствол от СГ-43, газовый регулятор, подобный РПД, ударно-затворный механизм ZB vz. 30 и систему питания на основе модифицированного механизма подачи ленты пулемёта Максима Запирание ствола аналогично таковому для ZB vz. 26.

Благодаря особой конструкции ленты, у пулемёта подача патрона в ствол «напрошив», вместо характерной для пулемётов с фланцевым патроном двухступенчатой подачи.

Варианты и модификации 
 Тип 67-1 (67-1式) — модернизированный вариант, разработанный в 1978 году, выпуск которого был начат в 1980 году. Имеет утяжеленный ствол.
 Тип 67-2 (67-2式) — модернизированный вариант, разработка которого была начата в декабре 1979 года и завершена в январе 1982 года. Комплектуется облегченным станком нового образца

Страны-эксплуатанты 
  — находился на вооружении НОАК, но был заменён пулемётом Тип 80
  — ранние модели в больших количествах поставлялись НФОЮВ и Вьетнамской Народной армии армии.

Также пулемёт «тип 67» шёл на экспорт в Конго, Замбию и другие страны.

Примечания

Ссылки 
 М. Р. Попенкер. Единый пулемет Тип 67 (Type 67) (КНР) // сайт «Современное стрелковое оружие мира»
 Описание пулемета Type 67 и его модификаций на сайте www.nazarian.no
 http://arms2.narod.ru/Info/Pulemet/China/01.htm
 Описание пулемета Type 67 на сайте war-arms.info
 Norinco Type 67 / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах и компьютерных играх)

Военная продукция Norinco
Единые пулемёты
Пулемёты КНР
Оружие под патрон 7,62 × 54 мм R
Появились в 1959 году в Китае